São José do Barreiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São José do Barreiro (ort), São Paulo, 
 São José do Barreiro (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar